Brauer kan som auktorsförkortning betyda:

 Friedrich Moritz Brauer
 August Brauer

Robotskapade auktorsförkortningar